Asher (Oklahoma) — cidade norte-americana
Aser — personagem bíblico